Dózsa László (1942) színész
 Dózsa László (1943) kémikus, egyetemi docens
 Dózsa László (1953) fizikus